Préférences est le titre d'un livre de Julien Gracq.
 Préférences est le titre d'un album compilant des chansons de Julien Clerc.
 Préférences correspond à des processus neurobiologiques spécifiques qui induisent des préférences parfois exclusives pour certaines activités ou certains partenaires (préférences sexuelles, de jeux, ou d'attachement).